Појам Коломбо може да се односи на:
 Коломбо, главни град Шри Ланке
 Коломбо (Бреша)
 Коломбо (Кјети)
 Коломбо (Комо)